Le Ballon d'or 2007 est un trophée récompensant le meilleur footballeur du monde au cours de l'année civile 2007. Il s'agit de la  du Ballon d'or depuis 1956.

Le trophée est attribué le  au Brésilien du Milan AC Kaká sur le plateau de l'émission Téléfoot diffusée par TF1.

Classement complet

Liste des 50 nommés 
Les clubs les mieux représentés sont l'AC Milan, le FC Barcelone et le Real Madrid avec 6 nommés.
La nation la mieux représentée est l'Italie avec 8 nommés, suivie du Brésil 6.

Voir aussi

Articles connexes 
Ballon d'or

Liens externes 
 Ballon d'Or 2007

Ballon d'or
Football en 2007